Roma sotterranea – Opera di archeologia cristiana di Antonio Bosio.
Roma Sotterranea – Associazione di Speleologia per l'Archeologia.